Santaella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santaella (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Santaella (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar